Framberger ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Framberger (* 1990), deutscher Fußballspieler
 Raphael Framberger (* 1995), deutscher Fußballspieler